Кубок Премьер-лиги () — футбольное соревнование, проводимое среди резервных команд клубов Премьер-лиги, а также Футбольной лиги.

Описание 
Турнир был основан в 2013 году, для повышения конкурентоспособности календаря резервных команд с календарем основной команды и назывался Кубок Премьер-лиги до 21 (). В сезоне 2016/2017 было изменено название и формат проведения турнира, теперь финал состоит с одного матча, а клубам разрешено заявлять три полевых игрока старше 23-х лет и вратаря, родившегося до 1 января 1998 года (для сезона 2020/2021).

Формат проведения турнира 
По формату проведения схож с форматом проведения Лиги Чемпионов УЕФА. 

 Все матчи играются один раз на стадионе хозяев.
 Если по прошествии 90 минут ничья, идет дополнительное время и серия пенальти, если команды все еще сохраняют ничейный счёт.

Отборочный этап 

 Если в соревновании принимают участие более 32 клубов, проводится отборочный этап плей-офф между клубами категорий 3 и 4, чтобы определить, кто присоединится к командам категорий 1 и 2 на групповом этапе.

Групповой этап 

 Идет разделение на восемь групп по четыре клуба, каждая команда будет играть с соперником дома и на выезде. Две лучшие команды с каждой группы проходят в плей-офф.

Плей-офф 

 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Победители турнира 

* — Счёт по сумме 2-х матчей.

Рекорды 

 Наибольшее количество зрителей:
 12356 человек Саутгемптон – Блэкберн Роверс, Финал. Первый матч, 20 апреля 2015
 Самая крупная победа:
 7–0 Брайтон энд Хоув Альбион – Ноттингем Форест, Групповой этап, 1 октября 2016
 Самый крупный счёт:
 10 голов Норвич Сити 5–5 Фулхэм, 1/8 финала, 17 марта 2017

Примечания 

Футбол в Англии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года
Кубковые футбольные турниры в Англии
Футбольные соревнования в Англии